Fiancette est un patronyme français.

Localisation 
Le patronyme Fiancette est surtout présent dans le département de la Corrèze.

Patronyme 

 Eugène Fiancette (1881-1949), homme politique français.

Références 

Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien